Сан Маркос може да се отнася за:

 Сан Маркос, департамент в Гватемала
 Сан Маркос (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ
 Сан Маркос (Тексас), град в щата Тексас, САЩ
 Сан Маркос (Никарагуа), град в Никарагуа